Borac Banja Luka kan syfta på:

 FK Borac Banja Luka – fotbollsklubb bildad 1926
 RK Borac Banja Luka – handbollsklubb bildad 1950